Waldwiesenbach ist ein Gewässername:

 Waldwiesenbach (Biddersbach), rechter Zufluss des Biddersbachs auf der Gemeindegrenze zwischen Lobbach und Wiesenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Waldwiesenbach oder Derlebach, linker Zufluss des Winnersbachs (zum Löcherbach) bei Winnersbach, Stadt Kirchen (Sieg), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Waldwiesengraben